Exobasidium — рід грибів родини Exobasidiaceae. Назва вперше опублікована 1867 року.

Класифікація 
До роду Exobasidium відносять 155 видів:

Примітки

Джерела 
 Woronin, M.S. 1867. Exobasidium Vaccinii. Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau. 4(4):397-416 - P.397

Роди грибів